William Young, Will Young, Bill Young
 William Young (1799–1887) – kanadyjski polityk i prawnik, premier Nowej Szkocji
 William Henry Young (1863–1942) – brytyjski matematyk
 William Albin Young (1860–1928) – amerykański polityk, kongresmen
 Bill Young (1913–2009) – nowozelandzki polityk
 Bill Young (1930–2013) – amerykański polityk, kongresmen
 William P. Young (ur. 1955) – kanadyjski pisarz
 Bill Young (ur. 1950) – australijski aktor
 Will Young (ur. 1979) – brytyjski piosenkarz